Мудра — особливі жести і пози, що використовуються в ритуальній практиці індуїзму, буддизму та в споріднених їм містичних навчаннях. 

Особи:

 Мудра Олександра Миколаївна (1938) – українська письменниця, журналістка